Ретри́т, (  — «уединение», «удаление от общества», рус. лит. «затвор») — международное обозначение времяпрепровождения, посвящённого духовной практике.

Ретриты бывают уединённые и коллективные; на коллективных чаще всего проводится обучение практике медитации. Некоторые ретриты проводятся в тишине, тогда как другие сопровождаются интенсивным общением в зависимости от особенностей духовной традиции и участников. Ретриты часто проводятся в сельской местности, в горах или в других удалённых от цивилизации местах. Существуют ретритные центры, к которым также можно причислить монастыри. Некоторые ретриты могут проводиться в темноте (тёмный ретрит), что широко распространено в практике дзогчен школы тибетского буддизма ньингма.

Время ретритов используется для размышлений, молитв или медитаций. Ретриты играют чрезвычайно важную роль в буддизме, в котором они стали общепринятой практикой со времён вассы — введённого основателем буддизма Гаутамой Буддой обычая ежегодно уделять ретриту три месяца на период сезона дождей. В дзэн-буддизме ретриты известны под названием сэссин. Медитативные ретриты являются важной практикой в суфизме — мистическом пути ислама. Написанная более 700 лет назад книга суфийского учителя Ибн Араби под названием «Рисалат ал анвар» («Послания света») — это путеводитель для путешествия внутрь себя. Ретриты также популярны в йога-культуре и во многих христианских церквях, включая протестантизм (англиканство, квакерство) и католицизм, где они рассматриваются как отражение сорокадневного поста Христа в пустыне.

См. также 
 Затворники
 Отшельничество
Столпничество
 Тёмный ретрит
Вихара
 Випассана
 Эскапизм

Примечания

Литература 
 
 Merianne Liteman, Sheila Campbell, Jeffrey Liteman, Retreats that Work: Everything You Need to Know About Planning and Leading Great Offsites, Expanded Edition, ISBN 0-7879-8275-X
 Stafford Whiteaker, The Good Retreat Guide, ISBN 1-84413-228-5

Ссылки 
 Retreat Finder


Религия
Понятия буддизма
Практики тибетского буддизма
Медитация
Медитативные практики